Le sigle MPI peut désigner :
 Message Passing Interface, norme informatique pour le passage de messages, utilisée en informatique distribuée ; et ses versions successives MPI-2, MPI-3, MPI-4 ;
 Mesures physiques et informatique ;
 mathématiques - physique - informatique, une des voies d'orientation de mathématiques spéciales en classe préparatoire aux grandes écoles, en France  ;
 Institut Max-Planck ;
 Multi Precision Integer ;
 Multi Point Interface - Siemens ;
 Mineral Policy Institute ;
  ;
 Multidimensional Poverty Index ;
 Multipoint fuel injection, un type d'injection de carburant dans un moteur.